Дебора Рэй Си́хорн (; род. 12 мая 1972) — американская актриса. Наиболее известна благодаря роли Ким Уэкслер в сериале «Лучше звоните Солу» (2015 — 2022).

Ранние годы 
Сихорн родилась в Норфолке, Виргиния. Следуя семейной традиции, она с раннего возраста изучала живопись и рисование, но впоследствии сделала выбор в пользу карьеры актрисы. Во время учёбы в колледже она познакомилась с современным театром и записалась на курсы актёрского мастерства. В 1994 году Сихорн окончила университет Джорджа Мейсона со степенью бакалавра искусств.

Карьера 
В 2001 году Сихорн дебютировала на Бродвее в комедии Нила Саймона 45 Seconds From Broadway, в качестве дублера. Вскоре, она получила постоянную роль в сериале I’m with Her, где играла вместе с Teри Полo, Дэвидом Сатклиффом и Денни Комденом.

После переезда в Лос-Анджелес, Сихорн получала постоянные и гостевые роли в сериалах «Развод по-голливудски», «Ищейка», «Кукольный дом», «Чёрная метка», «Компаньоны», «Уитни».

Личная жизнь 
Сихорн обручена с риелтором Грэмом Ларсоном.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники университета Джорджа Мейсона
Киноактрисы США